ADE (Alles door Eendracht) is een voormalige voetbalclub uit Weesp, opgericht op 21 augustus 1933.

Op 22 mei 2003 is deze vereniging samen met WFC Rapiditas en sv The Victory samengegaan tot het huidige FC Weesp.

Competitieresultaten 1947–2003 

|
|
|
|
|}

Externe link
foto van het oude clubhuis

Weesp
Voormalige Nederlandse voetbalclub
Sportvereniging in Amsterdam